Диана Гаспари (; 6 мая 1984, Сан-Кандидо, Больцано, Италия) — итальянская кёрлингистка, скип команды Италии на Олимпийских играх 2006. Гаспари начала заниматься кёрлингом в 1996 году. Она правша, играет скипом на четвёртой позиции.

Она также принимала участие на восьми чемпионатах мира по кёрлингу и девяти чемпионатах Европы, на чемпионате Европы 2006 завоевала серебряную медаль, на  — бронзовую медаль. Также имеет бронзовую медаль чемпионата мира среди юниоров 2003 года.

Гаспари живёт в Кортина-д’Ампеццо (Италия), говорит на итальянском, английском и немецком языках, изучала языки в Падуанском университете, не замужем, увлекается каратэ.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы Италии по кёрлингу